Sandy Hook kan syfta på:

Geografi

USA 

 Sandy Hook, Kentucky, Kentucky, Elliott County, 
 Sandy Hook (ort i USA, Maryland), Washington County, 
 Sandy Hook (ort i USA, Wisconsin), Grant County,

Se även
 Massakern i Newtown, en skjutning 2012 på Sandy Hook Elementary School

Robotskapade USAförgreningar